Che hace referencia a varios artículos:

Personas
 Che Guevara, apodo de Ernesto Guevara (1928-1967), médico argentino, político y héroe revolucionario comunista.
 Chico Che, Francisco José Hernández Mandujano, cantante.
 Che Guevara africano, Thomas Sankara, revolucionario comunista y teórico panafricanista.

Cine
 Che Guevara (película de 2005), dirigida por Josh Evans y protagonizada por Eduardo Noriega y Sônia Braga.
 Che (película), película de 2008 dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Benicio Del Toro.

Expresión
 Che, expresión común de la región de la hoy Comunidad Valenciana, utilizada comúnmente en el español rioplatense (Argentina) y sus subdialectos.
 Valencia CF, conocido como el "equipo Che" o simplemente "los Che".

Siglas y diminutivos
 Confederación Hidrográfica del Ebro.
 CHE o ChE, nombres alternativos de la Pseudocolinesterasa.
 Suiza, por su código ISO 3166-1 de tres letras.

Lenguaje 

 Ch es un dígrafo que fue considerado la cuarta letra del alfabeto español hasta 2010.
Ч (ch), letra del alfabeto cirílico.
ﭺ (che), letra del alfabeto persa.

Además 
 Che Guevara (fotografía), famosa fotografía sacada al Che Guevara.
 Chè, término vietnamita que alude a cualquier sopa o budín dulce tradicional de la gastronomía de Vietnam.